Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 11. и 12. августа на стадиону Лужники.

Титулу светске првакиње из Тегуа 2011. одбранила је Новозеланђанка Валери Адамс. Ово јој је била четврта титула светске првакиње са четири последња светска првенства на отвореном.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 атлетичарки из 21 земље.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих бацачица кугле 2013. пре првенства (10. августа 2013), имали су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 30 такмичарки подељених у две групе по 15. Квалификациона норма за финале износила је 18,70 метара (КВ), коју је испунило 5 такмичарки, а 7 се пласирало према постигнутом резултату (кв),.

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном